Панамериканский чемпионат по борьбе 2007 года проходил 18 мая в Сан-Сальвадоре (Сальвадор).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2007
События 18 мая
Май 2007 года
Спорт в Сальвадоре в 2007 году
2007 год в борьбе
Борьба в Сальвадоре
Международные спортивные соревнования в Сан-Сальвадоре